Klausbach heißen folgende geographischen Objekte:
 Klausbach (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Gewässer:
 Klausbach (Ahbach), linker Zufluss des Ahbachs bei Ahrdorf, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Klausbach (Briglbach), bei Fernstein am Fernpass, Nordtiroler Kalkalpen, Tirol (Schloss Fernstein)
 Klausbach (Dürre Ager), linker Zufluss der Dürren Ager bei Thalham, Markt St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Klausbach (Enns), bei Kleinreifling im Oberösterreichischen Ennstal (Hammergraben)
 Klausbach (Frutz), rechter Zufluss zur Frutz in Vorarlberg
 Klausbach (Hammerbach), zum Hammerbach und dann zur Ybbs bei Hollenstein in der Eisenwurzen, Niederösterreich
 Klausbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Pfaffenhofen im Oberinntal, Tirol
 Klausbach (Klambach), linker Zufluss des Klambachs bei Kalmberg (Markt Bad Kreuzen), Bezirk Perg, Oberösterreich
 Klausbach (Loisach), linker Zufluss zur Loisach, Tirol
 Klausbach (Mondsee), von der Drachenwand zum Mondsee bei Plomberg (Thekla-Kapelle)
 Klausbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) vor Hof Schwall, Stadt Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Klausbach (Pitze), zur Pitze im Pitztal, Tirol (Straßberger See an der Hohen Aiter Spitze)
 Klausbach (Ramsauer Ache), Hauptquellfluss der Ramsauer Ache im Berchtesgadener Land, Bayern
 Klausbach (Salzach), bei Elsbethen aus den Salzburger Voralpen südlich der Stadt Salzburg (Glasenbachklamm)
 Klausbach (Schwarzlofer), linker Zufluss der Schwarzlofer vor Seegatterl, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Klausbach (Zellenbach), über Zellenbach zur Schwarza bei Rohr im Gebirge in den Gutensteiner Alpen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Klaus